Михаил Лавров:
 Лавров, Михаил Андреевич (1799—1882) — адмирал, полярный исследователь, таганрогский градоначальник.
 Лавров, Михаил Григорьевич (1927—1997) — советский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Лавров, Михаил Ефимович (1839—1885) — православный священник, автор книги «Простонародные поучения и речи».
 Лавров, Михаил Трофимович (род. 1948) — председатель совета депутатов городского округа Егорьевск. Примечания